De massastart mannen op de Europese kampioenschappen schaatsen 2022 werd verreden op zondag 9 januari 2022 in ijsstadion Thialf in Heerenveen.

Het was de derde editie van de Europese kampioenschappen afstanden en daarmee ook de derde editie van de massastart. Titelhouder Bart Swings prolongeerde zijn titel.

Uitslag 

Mannen Massastart
Massastart